Серафима Андреевна Агафонова (урождённая Гордеева; род. 3 декабря 1939, д. Малое Свистово, Рязанская область) — мастер машинного доения колхоза имени Чапаева (Михайловский район Рязанской области), Герой Социалистического Труда.

Биография 
Серафима Андреевна родилась 3 декабря 1939 года в деревне Малое Свистово Михайловского района Рязанской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом № 221 Президента СССР Михаила Сергеевич Горбачёва «О присвоении звания Героя Социалистического Труда т. т. Агафоновой С. А. и Цунаеву И. С.» от 29 мая 1990 года «за выдающиеся трудовые успехи и большой личный вклад в увеличение производства и продажи государству сельскохозяйственной продукции на основе применения прогрессивных технологий и передовых методов организации труда»
 Орден Ленина (29.05.1990)

Примечания

Ссылки 
 Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской области на 2009 год